Die Bardsragujn chumb 1998 war die siebte Spielzeit der höchsten armenischen Spielklasse im Männerfußball. Die Saison mit neun Mannschaften begann am 21. März 1998 und endete am 9. November 1998.

Zuerst wurde eine Vorrunde mit Hin- und Rückspiel durchgeführt, danach spielten die besten sechs Teams den Meister und die letzten drei den Relegationsteilnehmer aus. Nachdem Kotajk Abowjan wegen nichtgezahlter Startgebühren zurückziehen musste, wurde kein weiterer Absteiger ermittelt.

Meister wurde Zement Ararat, die sich auch im Pokalfinale gegen Titelverteidiger FC Jerewan das Double sicherten. Zement qualifizierte sich damit für die UEFA Champions League. Vizemeister Schirak Gjumri und FC Jerewan als Dritter nahmen am UEFA-Cup teil sowie FA Ararat Jerewan am UI-Cup. Neuaufsteiger Aragaz Gjumri konnte sich den Ligaerhalt mit nur einem Sieg sichern. Der gelang allerdings erst im Relegationsspiel gegen den Zweiten der Aradżin chumb, Lori Wanadsor.

Vereine

Vorrunde

Tabelle

Kreuztabelle

Finalrunde

Tabelle Meisterrunde

Tabelle Abstiegsrunde

Kreuztabelle

Relegationsspiel 

|}

Einzelnachweise 

1998
Fußballsaison 1998